Мабу́хай:

 Мабухай — филиппинское приветствие.
 Мабухай — филиппинский муниципалитет в провинции Замбоанга-Сибугей.